Il doppio del torneo di tennis President's Cup 2007, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Daniel Brands e Adam Feeney che hanno battuto in finale Kamil Capkovic e Ivan Dodig 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Thomas Oger /  Nicolas Tourte (quarti di finale)
 Murad Inoyatov /  Denis Istomin (semifinali)

 Björn Phau /  Lars Übel (quarti di finale)
 Aleksej Kedrjuk /  Aleksandr Kudrjavcev (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

President's Cup 2007